Dinastia Valois-Angoulême – ramo collaterale dei Valois-Orléans
 Carlo di Valois-Angoulême (1459-1496) – nobile francese
 Carlo di Valois-Angoulême (1573-1650) – figlio illegittimo di Carlo IX di Francia e della sua amante Marie Touchet
 Diana di Valois-Angoulême – principessa francese
 Giovanni di Valois-Angoulême – nobile italiano
 Luigi Emanuele di Valois-Angoulême – nobile francese
 Margherita di Valois-Angoulême – scrittrice e poetessa francese